Кангил — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Знаменское».

География 
Село находится в центральной части района, на левом берегу протоки Витим реки Нерчи, вблизи места впадения в неё реки Хангил, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к северо-западу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 538 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в 1837 году переселенцами из села Унда (современная территория Балейского района) горно-заводскими крестьянами для обеспечения нужд казённого хлебопашества. С 1851 года часть жителей Кангила была переведена в казачье сословие.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,6 %, женщины — соответственно 48,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 356 чел.

Инфраструктура 
В селе функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района